Barrio steht für:
 Barrio, spanisch für „Stadtviertel“

Orte und Gemeinden:
 Barrio de Santa Catarina, Wohnviertel im Distrikt Coyoacán von Mexiko-Stadt, Mexiko
 Bárrio (Alcobaça), Gemeinde im Distrikt Leiria, Portugal
 Bárrio (Ponte de Lima), Ort und ehemalige Gemeinde in der Subregion Minho-Lima, Portugal
 Barrio Logan, im San Diego County, Kalifornien, USA
 Barrio Colo, in Carolina, Puerto Rico, USA
 Barrio Guayabo, in Aguada, Puerto Rico, USA
 Barrio Guaypao, in Guánica, Puerto Rico, USA
 Barrio Indios, in Guayanilla, Puerto Rico, USA
 Barrio Limones, in Ceiba, Puerto Rico, USA
 Barrio Nuevo, in Bayamón, Puerto Rico, USA

Barrio ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Barrio (* 1945), portugiesisch-brasilianischer Konzept-, Performance- und Installationskünstler
 Darío Barrio (1972–2014), spanischer Koch
 Cristina López Barrio (* 1970), spanische Autorin und Rechtsanwältin
 Isidro Barrio Barrio (* 1943), spanischer Priester, Bischof von Huancavélica
 Julián Barrio Barrio (* 1946), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Santiago de Compostela
 Sonia Barrio (* 1969), spanische Hockeyspielerin
 Teresa Jiménez-Becerril Barrio (* 1961), spanische Politikerin
 Carlos del Barrio (* 1968), spanischer Rallyebeifahrer
 Víctor Barrio (1987–2016), spanischer Stierkämpfer
sowie der Name von
 Blu del Barrio, US-amerikanische Person mit Schauspielberuf 

Siehe auch:
 Barrios (Begriffsklärung)
 Barro (Begriffsklärung)
 Bairro (Begriffsklärung)